Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum, a 19. századi köznyelvben Csigadomb
 Csigadomb, magaslat a brassói Cenk mellett, annak meghosszabbításában
 Csigadomb, magaslat Korond mellett